Финал Кубка СССР по футболу 1963 состоялся 10 августа 1963 года. Московский «Спартак» переиграл донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московский «Спартак» и донецкий «Шахтёр» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. До этого они лишь раз сходились на какой-либо из стадий этого турнира: в 1/4 финала Кубка СССР 1939 года «Спартак» одержал волевую победу (3:1), проигрывая после первого тайма, и вышел в полуфинал.

Первыми счёт в матче открыли футболисты «Шахтёра» уже на 8-й минуте матча: хлёстким ударом мяч в ворота «Спартака» отправил Олег Колосов. Москвичам понадобилось 2 минуты, чтобы восстановить равновесие в поединке. Гол был забит красивейшим прямым ударом с углового нападающим «Спартака» Галимзяном Хусаиновым. Далее игра в первом тайме успокоилась и более забитых мячей зрители до перерыва не увидели.

В начале второго тайма футболисты «Спартака» обрушили шквал атак на ворота дончан. На 62-й минуте нападающий красно-белых Юрий Севидов выполнял штрафной удар, и мячом, попавшем в стенку, завладел Юрий Фалин и мощно пробил в правый угол, выведя «Спартак» вперёд в счёте. Футболисты «Шахтёра» пытались спасти матч, но встречали уверенные действия со стороны защиты и голкипера москвичей. Больше забитых голов в матче не было и московский «Спартак» в седьмой раз стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1963
СССР
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
События 10 августа
Август 1963 года
1963 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве